Тужилов — название населённых пунктов:

Украина 
 Тужилов — село в Калушской городской общине Калушского района Ивано-Франковской области.
 Тужилов — село в Яготинской городской общине Бориспольского района Киевской области.